Taco může být:

 Taco – tradiční mexické jídlo

 rodné jméno

 Taco (hudebník) (* 1955) – nizozemský zpěvák
 Taco van der Hoorn (* 1993) – nizozemský cyklista